Адаевское восстание:
 Адаевское восстание (1870)
 Адаевское восстание (1929—1932)